Барсена-де-Кампос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Занимает площадь 14,54 км². Население — 56 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial del Ayuntamiento
 Ayuntamiento de Bárcena
 Bárcena de Campos
 Vista aérea del municipio
 Programa Vivo mi pueblo.

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии